

1 марта 
 Жуйков, Николай Петрович — Герой Советского Союза.
 Засядко, Владимир Алексеевич (24) — Герой Советского Союза.
 Комок, Аркадий Иванович — Герой Советского Союза.
 Крюков, Александр Евдокимович —  генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Мазилин, Филипп Николаевич (50) — Герой Советского Союза.
 Чиковани, Вахтанг Владимирович (24) — Герой Советского Союза.

2 марта 
 Данилов-Чалдун, Максим Николаевич (50) — чувашский советский писатель.

3 марта 
 Дьяченко, Андрей Васильевич —  красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Крылов, Павел Иванович — участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Соков, Василий Александрович (31) — русский, советский шашист и шахматист.
 Тарасов, Пётр Михайлович (22) — участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Томский, Алексей Арсентьевич (19) — участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Ухо, Илья Игнатьевич —  красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

4 марта 
 Вербицкий, Михаил Константинович (26) — Герой Советского Союза.

5 марта 
 Мехнин, Фёдор Михайлович — Герой Советского Союза.

6 марта 
 Жилин, Александр Иванович (44) — Герой Советского Союза. 
 Колесник, Павел Автономович (28) — Герой Советского Союза.
 Котельников, Александр Петрович (78) — русский и советский математик и механик, профессор, доктор технических наук.
 Милованов, Алексей Михайлович (30) — Герой Советского Союза.
 Сухарев, Иван Егорович — Герой Советского Союза.

7 марта

8 марта 
 Гребенников, Борис Иванович (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Губайдуллин, Миннигали Хабибуллович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Осипов, Василий Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

9 марта 
 Анохин, Дмитрий Алексеевич (20) — Герой Советского Союза.
 Коробков, Виктор Михайлович (15) — участник партизанского движения во время Великой Отечественной войны.
 Конякин, Александр Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Иванович (32) — советский разведчик, партизан.  
 Усман Насыр — узбекский поэт, переводчик, драматург.
 Хахерин, Илья Кириллович (27) — Герой Советского Союза.

10 марта 
 Лавицкий, Николай Ефимович (24) — Герой Советского Союза.
 Перфильев, Анатолий Александрович — Герой Советского Союза.
 Сордия, Бондзи Авксентьевич — Герой Советского Союза.
 Танцоров, Григорий Васильевич (35) — Герой Советского Союза.
 Тыщик, Евгений Константинович (24) — Герой Советского Союза.
 Рингельблюм, Эммануэль (43) — польский историк, педагог, общественный деятель еврейского происхождения. Создатель архива варшавского гетто и организатор подпольной группы Онег Шабат.

11 марта 
 Касян, Андрей Филиппович (25) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мельников, Виктор Иванович (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пушкин, Ефим Григорьевич (45) — советский военачальник.

12 марта 
 Боронин, Иван Константинович (34) — Герой Советского Союза.
 Рангелл, Йохан (87) — государственный и политический деятель Финляндии, член Национальной прогрессивной партии.
 Филиппов, Иван Иванович (31) — Герой Советского Союза.
 Харченко, Семён Андреевич (28) — Герой Советского Союза.

13 марта 
 Володин, Александр Фёдорович (29) — Герой Советского Союза.
 Гузенков, Иван Матвеевич (20) — Герой Советского Союза.
 Обухов, Евгений Михайлович — Герой Советского Союза.
 Осипов, Михаил Иванович (20) — Герой Советского Союза.
 Стерин, Ефим Ильич (20) — Герой Советского Союза.
 Шестаков, Лев Львович (28) — Герой Советского Союза.

14 марта 
 Товстухо, Василий Иванович (23) — Герой Советского Союза. 
 Чесноков, Павел Григорьевич (66) — русский хоровой дирижёр, композитор, церковный регент, профессор Московской консерватории (с 1921).

15 марта 
 Крестьянинов, Пётр Константинович (19) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Октябрьская, Мария Васильевна (41) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Сивков, Вадим Александрович (19) — Герой Советского Союза.

16 марта

17 марта 
 Адонкин, Василий Семёнович (30) — Герой Советского Союза.
 Гаврилин, Иван Дмитриевич (54) — советский государственный и партийный деятель, председатель Исполнительного комитета Харьковского окружного Совета (1925-1927).
 Гуменюк, Семён Александрович (29) — Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Филипп Иванович (27) — Герой Советского Союза.
 Коровин, Илья Семёнович — Герой Советского Союза.
 Красуцкий, Евгений Иванович — Герой Советского Союза.
 Лихобаба, Марк Кононович (35) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Евгений Витальевич (23) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Василий Егорович — Герой Советского Союза.
 Смавзюк, Леонтий Семёнович (41) — Герой Советского Союза.
 Суббота, Николай Никитович — Герой Советского Союза.

18 марта 
 Воронин, Степан Никитович — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зайковский, Николай Васильевич (41) — Герой Советского Союза.
 Пасторов, Юрий Викторович (24) — Герой Советского Союза.
 Попов, Павел Фомич (37) — Герой Советского Союза.
 Ратушная, Лариса Степановна — советская подпольщица, Герой Советского Союза.

19 марта 
 Артюх, Александр Андреевич — Герой Советского Союза.
 Грязнов, Андрей Васильевич — Герой Советского Союза.
 Красносельский, Александр Леонтьевич (66) — русский и советский архитектор.

20 марта 
 Богдан, Дмитрий Филиппович (28) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Машков, Илья Иванович (62) — российский художник, живописец круга «Бубнового валета», заслуженный деятель искусств РСФСР.

21 марта 
 Бенуа, Александр Михайлович (81) — генерал-майор российской армии, генеральный хорунжий украинской армии, герой Первой мировой войны.
 Истомин, Ефим Абрамович (19) — Герой Советского Союза.
 Феофанов, Василий Григорьевич (30) — Герой Советского Союза.
 Чекаль, Кузьма Фомич — Герой Советского Союза.

22 марта 
 Зюзь, Иван Иванович — Герой Советского Союза.
 Коноваленко, Владимир Онуфриевич (26) — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Пётр Васильевич (21) — Герой Советского Союза.
 Павлюченко, Иван Васильевич (28) — Герой Советского Союза.
 Пшеницин, Геннадий Александрович — Герой Советского Союза.

23 марта 
 Антонов, Константин Михайлович (21) — Герой Советского Союза.
 Карданов, Кабард Локманович (23) — Герой Советского Союза.
 Каштанкин, Виктор Николаевич (34) — Герой Советского Союза.
 Мяэ, Иоганн Юрьевич (49) — российский, эстонский и советский военный деятель, подполковник советской армии. 
 Овсянников, Михаил Кузьмич (34) — Герой Советского Союза.
 Осадчий, Алексей Антонович — Герой Советского Союза.
 Пигарёв, Николай Григорьевич (18) — Герой Советского Союза.
 Савин, Николай Семёнович (26) — Герой Советского Союза.
 Четвертной, Михаил Алексеевич (32) — Герой Советского Союза.

24 марта 
 Амосов, Александр Иванович (25) — Герой Советского Союза.
 Кульдин, Иван Петрович — Герой Советского Союза.
 Бутера, Гаэтано (19) — итальянский солдат, танкист, участник Движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны.
 Ефремов, Виктор Кириллович — заместитель начальника железнодорожной станции Симферополь. Подпольщик в годы Великой Отечественной войны.
 Макаров, Павел Александрович (22) — Герой Советского Союза.
 Сенчихин, Прокофий Фёдорович (20) — Герой Советского Союза.

25 марта 
 Белов, Василий Тимофеевич — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гуданов, Евгений Алексеевич (22) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ковч, Емельян — блаженный Украинской грекокатолической церкви, священник.
 Копылов, Николай Иосифович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Малихов, Анатолий Наумович (23) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Никитин, Павел Фёдорович — советский военный, первый форсировавший Днестр.
 Пилипенко, Антон Петрович (40) — генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.

26 марта 
 Андреев, Филипп Михайлович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Антипин, Филипп Лукьянович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Артёмов, Павел Петрович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Иван Антонович — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лавренов, Александр Филиппович (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мамедов, Ами Ага оглы (22) — матрос, наводчик расчета противотанкового ружья 384-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. Герой Советского Союза.
 Прокофьев, Тимофей Ильич (31) — Герой Советского Союза.
 Фролов, Константин Иванович (19) — Герой Советского Союза.
 Хайрутдинов, Акрам Мингазович — Герой Советского Союза.
 Харлов, Фёдор Евдокимович (28) — Герой Советского Союза.
 Ходырев, Валентин Васильевич (20) — Герой Советского Союза.
 Чернышёв, Аркадий Петрович (27) — Герой Советского Союза.

27 марта 
 Абдулмеджидов, Ахмед Дибирович — Герой Советского Союза.
 Авраменко, Михаил Иванович (30) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Андрей Иванович (30) — Герой Советского Союза.
 Бачурин, Василий Иванович — Герой Советского Союза.
 Вансецкий, Павел Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Вишневский, Борис Степанович — Герой Советского Союза.
 Волошко, Григорий Семёнович — Герой Советского Союза.
 Говорухин, Иван Ильич — Герой Советского Союза.
 Голенев, Степан Трофимович — Герой Советского Союза.
 Головлёв, Алексей Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Демьяненко, Илья Сергеевич — Герой Советского Союза.
 Дермановский, Георгий Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Евтеев, Иван Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Индык, Иван Степанович — Герой Советского Союза.
 Корда, Василий Егорович (25) — Герой Советского Союза.
 Казаченко, Николай Иванович — Герой Советского Союза.
 Коновалов, Михаил Васильевич (25) — Герой Советского Союза.
 Корнейко, Василий Харитонович — Герой Советского Союза.
 Котов, Иван Ильич — Герой Советского Союза.
 Лютый, Александр Сергеевич — Герой Советского Союза.
 Мебш, Михаил Павлович (22) — Герой Советского Союза.
 Миненков, Василий Семёнович — Герой Советского Союза.
 Недогибченко, Леонид Васильевич — Герой Советского Союза.
 Окатенко, Фёдор Алексеевич (22) — Герой Советского Союза.
 Олейнюк, Клементий Карпович (27) — Герой Советского Союза.
 Ольшанский, Константин Фёдорович (28) — Герой Советского Союза.
 Осипов, Павел Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Очеленко, Владимир Николаевич (21) — Герой Советского Союза.
 Пархомчук, Ефим Онуфриевич (31) — Герой Советского Союза.
 Первухин, Алексей Георгиевич (24) — Герой Советского Союза.
 Петрухин, Николай Дмитриевич (35) — Герой Советского Союза.
 Рожнев, Николай Михайлович (27) — Герой Советского Союза.
 Скворцов, Николай Александрович (22) — Герой Советского Союза.
 Судейский, Сергей Николаевич (25) — Герой Советского Союза.
 Тященко, Гавриил Елизарович (31) — Герой Советского Союза.
 Чумаченко, Владимир Ильич (26) — Герой Советского Союза.
 Хлебов, Николай Павлович (22) — Герой Советского Союза.
 Ходаков, Дмитрий Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Фадеев, Николай Александрович — Герой Советского Союза.
 Шип, Пантелей Семёнович — Герой Советского Союза.

28 марта 
 Загребин, Степан Васильевич (42) — Герой Советского Союза.
 Ковтун, Григорий Иванович (21) — Герой Советского Союза.
 Клопотовский, Владимир Владимирович — фельетонист, писатель, поэт.
 Кипенко, Владимир Иванович (20) — Герой Советского Союза.
 Макеёнок, Иван Андреевич — Герой Советского Союза.
 Стрижак, Павел Григорьевич (21) — Герой Советского Союза.
 Удалов, Иван Иванович — Герой Советского Союза.
 Удод, Иван Михайлович — Герой Советского Союза.
 Фархутдинов, Миргай Ахмаевич (28) — Герой Советского Союза.
 Чуц, Абубачир Батербиевич — Герой Советского Союза.

29 марта 
 Зверев, Иван Зиновьевич (29) — Герой Советского Союза.
 Котельников, Алексей Павлович (19) — Герой Советского Союза.

30 марта 
 Маслов, Николай Васильевич (41) — Герой Советского Союза.
 Юрьев, Иван Васильевич (26) — Герой Советского Союза.

31 марта 
 Кога, Минэити —  японский военно-морской и государственный деятель. Адмирал флота.
 Кудашкин, Иван Степанович (21) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Дмитрий Семёнович — Герой Советского Союза.
 Пономаренко, Павел Андреевич — Герой Советского Союза.
 Ореховский, Георгий Сергеевич — Полный кавалер ордена Славы.
 Танасчишин, Трофим Иванович (41) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант танковых войск.